Morgana (cantora)
 Fada Morgana
 Fata Morgana

Desambiguações de antropônimos